Abdoulaye Traoré er navnet på:
 Abdoulaye Traoré (ivoriansk fodboldspiller) (født 1967)
 Abdoulaye Traoré (burkinsk fodboldspiller) (født 1974)